Pontremoli, commune de la province de Massa-Carrara dans la région Toscane en Italie.
 Emmanuel Pontremoli (1865- 1956), architecte français.
 (18928) Pontremoli, astéroïde